Hanbury – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Hanbury – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)